

Топоніми 
Кодама (Сайтама)
Повіт Кодама

Інше 
Кодама (потяг)